Geografia:
 Municipis: 
 Vilobí d'Onyar, municipi de la comarca de la Selva.
 Vilobí del Penedès, municipi de la comarca de l'Alt Penedès.
 Orografia:
 Pèlags de Vilobí del Penedès, paratge natural de la comarca de l'Alt Penedès.
 Serra de Vilobí, serra situada als municipis de l'Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet a la comarca de la Conca de Barberà i de Fulleda i Tarrés a la de les Garrigues.
 Vilobí, muntanya que es troba al municipi de Vimbodí i Poblet a la comarca de la Conca de Barberà.
 Miscel·lània:
 Vilobí Club de Futbol, club català de futbol de la ciutat de Vilobí d'Onyar